Провинция Сан-Фелипе-де-Аконкагуа  () — провинция в Чили в составе области Вальпараисо. 

Включает в себя 6 коммун.

Территория — 2659,2 км². Численность населения — 154 718 жителей (2017). Плотность населения — 58,18 чел./км².

Административный центр — Сан-Фелипе.

География 
Провинция расположена на северо-востоке области Вальпараисо.

Провинция граничит:
 на севере — провинция Чоапа
 на северо-западе — провинция Петорка
 на северо-востоке — Мендоса (Аргентина)
 на юго-востоке — провинция Лос-Андес
 на юге — провинция Чакабуко
 на западе — провинции Кильота

Административное деление 
Провинция включает в себя 6 коммун:
 Сан-Фелипе. Админ.центр — Сан-Фелипе.
 Льяйльяй. Админ.центр — Льяйльяй.
 Путаэндо. Админ.центр — Путаэндо.
 Санта-Мария. Админ.центр — Санта-Мария.
 Катему. Админ.центр — Катему.
 Панкеуэ. Админ.центр — Панкеуэ.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г.  Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

Важнейшие населённые пункты

Ссылки

Примечания 

Провинции Чили